Акмон () — в древнегреческой мифологии:
 Акмон — царь Фригии.
 Акмон — один из дактилей.
 Акмон — этолиец, превращённый в птицу.

Примечания